Aceasta este o listă de planete minore din sistemul solar, prezentate în ordine numerică.

În decembrie 2011 existau numerotate 310.376 planete minore și multe altele încă numerotate. Cele mai multe nu sunt remarcabile, doar 16000 de planete minore primind nume (prima planeta minoră fără nume este cea de la numărul 3708).

Planete minore 1 — 10000

Planete minore 10001 – 20000

Planete minore 20001 – 30000

Planete minore 30001 – 40000

Planete minore 40001 – 50000

Planete minore 50001 – 60000

Planete minore 60001 – 70000

Planete minore 70001 – 80000

Planete minore 80001 – 90000

Planete minore 90001 – 100000

Planete minore 100001 – 110000

Planete minore 110001 – 120000

Planete minore 120001 – 130000

Planete minore 130001 – 140000

Planete minore 140001 – 150000

Planete minore 150001 – 160000

Planete minore 160001 – 170000

Planete minore 170001 – 180000

Planete minore 180001 – 190000

Planete minore 190001 – 200000

Planete minore 200001 – 210000

Planete minore 210001 – 220000

Planete minore 220001 – 230000

Planete minore 230001 – 240000

Planete minore 240001 – 250000

Planete minore 250001 – 260000

Planete minore 260001 – 270000

Planete minore 270001 – 280000

Planete minore 280001 – 290000

Planete minore 290001 – 300000

Note

Bibliografie 
 Dictionary of Minor Planet Names, 5th ed.: Prepared on Behalf of Commission 20 Under the Auspices of the International Astronomical Union, Lutz D. Schmadel, ISBN 3-540-00238-3.

Legături externe 
 Centrul planetelor minore numerotate IAU/Planete miore numeratate
 Liste și parcele: Planete Minore
 Programul NASA a obiectelor din apropierea pământului
 PDS Arhiva datelor despre asteroizi
 SBN Arhiva datelor despre corpurile mici 
 JPL Baza de date a planetelor minore pentru date fizice și orbitale (despre orice corp mic din Sistemul solar ori planete minore)

 
Pagini peste 100K